Серия А 2009/10 е 78-ият сезон от създаването на лигата. Има три отбора получили промоция от Серия Б, които заместват трите отбора отпаднали от сезона 2008/09. Nike ще предоставят нова топка – Т90 Ascente – за този сезон. След този сезон 17-те отбора, които ще оцелеят този сезон и трите отбора получили промоция ще сформират нова лига сродна на Английската висша лига.

Отбори 
Следните 20 отбора участват в Серия А 2009/10:

Турнирна таблица 

Източник: lega-calcio.it

(Ш) = Шампион, (О) = Отпадане, (П) = Промоция, (К) = Квалификация за съответния турнир или фаза, (ТК) = Отбор класирал се за съответния турнир, но неопределена фаза, (Б) = Победител в плей-офите, (А) = Продължава в следващ кръг

Резултати 

Източник: gazzeta.it

Голмайстори 
29 гола
  Антонио Ди Натале (Удинезе)

22 гола
  Диего Милито (Интер)

19 гола
  Фабрицио Миколи (Палермо)

18 гола
  Джампаоло Пацини (Сампдория)

15 гола
  Алберто Джилардино (Фиорентина)

14 гола
  Марко Бориело (Милан)
  Франческо Тоти (Рома)
  Барето (Бари)

13 гола
  Алесандро Матри (Каляри)
  Мирко Вучинич (Рома)

Източник: gazzetta.it

Футбол в Италия